Great Harlock est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga L'Anneau des Nibelungen en 1998.

Biographie fictive 
Great Harlock quitte la Terre à bord du Death Shadow avec son ami le Docteur Ôyama et leurs deux fils respectifs Albator et Toshiro. Ils fuient une planète dirigée par des hommes devenus paresseux et corrompus. Il devra affronter les guerriers de Wotan, le roi des dieux du Valhalla, qui pour préserver son royaume, a décidé d'éliminer le père pour se débarrasser du fils qui, plus tard, lui causera bien des problèmes. Great Harlock disparaît dans un éclair lorsque le Death Shadow charge une flotte de 168 000 cuirassés Phatasmagora.

Description

Physique 
Le père et le fils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, excepté que Great Harlock porte un collier de barbe.

Personnalité

Famille 
C'est le père d'Albator. On ne sait rien de son épouse.

Création du personnage

À propos du nom 
Le nom de son fils, Albator, en japonais, est également Harlock (ou Herlock). Le terme "Great", grand en français, est ajouté pour distinguer les deux personnages. Le nom complet d'Albator en japonais est Franklin Harlock Jr. Le terme "Junior" peut laisser supposer que Great Harlock est Franklin Harlock senior. Dans Dai-kaizoku Harlock, le premier manga contant les aventures du pirate, Harlock est nommé Phantomunt Harlock. Il se peut qu'il s'agisse du même personnage que Great Harlock.

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 L'Anneau des Nibelungen (Harlock Saga, Leiji Matsumoto, 2002-2008, 8 volumes)

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1998